AEK BC – klub koszykarski
 AEK Ateny – klub piłkarski
 AEK Ateny – żeński klub siatkarski
 AEK Ateny – męski klub siatkarski